Бенько — фамилия.

 Бенько, Олег Иванович (род. 1969) — советский и украинский футболист.
 Бенько, Пелагея Акимовна — лауреат Сталинской премии 1948 года.